Het familiebedrijf Veitch and Sons,  ook wel de Veitch Nurseries genoemd, was een Britse plantenkwekerij in de 19e en 20e eeuw. In totaal werkten er 22 plantenverzamelaars, die wereldwijd exotische planten verzamelden voor het bedrijf.

Geschiedenis 
Veitch and Sons werd in 1808 opgericht door John Veitch te Exeter. Het bedrijf groeide in enkele decennia uit tot een van de voornaamste Britse kwekerijen van die tijd. In 1863 werd de firma gesplitst; het bedrijf in Exeter werd Robert Veitch & Sons en in Chelsea te Londen werd James Veitch and Sons geopend.

De Veitch-kwekerijen hadden verscheidene bekende botanici en plantenverzamelaars in dienst, waaronder Charles Curtis, David Bowman, Charles Maries, de broers Thomas en William Lobb en Ernest Wilson. Zij brachten planten en zaden mee uit delen verspreid over de wereld, waaronder Midden- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Madagaskar, India, Japan, Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Polynesië. In Groot-Brittannië werden de planten in kassen gekweekt. Veitch and Sons was met name bekend om hun orchideeën en Nepenthes-bekerplanten.

Veitch and Sons voorzagen diverse herbaria en botanici van specimina. Veel plantensoorten werden voor het eerst formeel beschreven op basis van een door het firma geleverd specimen, waaronder Nepenthes northiana, N. rajah en N. sanguinea.

20e eeuw 
Tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog hadden de Veitch-kwekerijen 1281 exotische soorten en nieuwe cultivars opgekweekt. In 1914 sloot de firma in Chelsea haar deuren, terwijl die in Exeter bleef draaien onder leiding van Peter Veitch. Later nam zijn dochter Mildred de leiding over. In 1969 verkocht zij Veitch and Sons aan de St Bridget Nurseries, waarna het nog twintig jaar als dochteronderneming functioneerde.

Vernoeming 
In 1859 beschreef Joseph Dalton Hooker  Nepenthes veitchii. De naam is een eerbetoon aan de Veitch-dynastie.

Stamboom Veitch-dynastie 

Voormalig Brits bedrijf
Botanische organisatie
Economie van Engeland
Exeter